Битва при Квебеке

 Битва при Квебеке (1690) — провалившаяся попытка англичан взять столицу Новой Франции в ходе войны короля Вильгельма.
 Квебекская экспедиция (1711) — несостоявшаяся из-за потопления кораблей попытка англичан взять город в ходе войны королевы Анны.
 Битва при Квебеке (1759) — состоявшееся взятия города британскими войсками в ходе Семилетней войны.  
 Битва при Квебеке (1760) — удачное для французов сражение в ходе Семилетней войны, состоявшееся неподалёку от города.
 Битва при Квебеке (1775) — неудачная попытка Континентальной армии взять Квебек в ходе Канадской экспедиции.